Double Island ist der Name folgender Inseln:

 Double Island (Queensland) bei Cairns im Bundesstaat Queensland, Australien
 Double Island (Western Australia) im Bundesstaat Western Australia, Australien
 Double Island (Hong Kong) in Hong Kong
 Double Island (Washington), eine der San Juan Islands
 Double Island (Neuseeland), eine der Mercury Islands, Neuseeland
Siehe auch:
Doppelinsel
Double Islands